The Way I Am – album szwedzkiej piosenkarki Any Johnsson
 „The Way I Am” – singel amerykańskiego rapera Eminema
 „The Way I Am” – singel niemieckiej piosenkarki Sandry